Eerste klasse (1927/1928) był 28. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RCS Brugeois. Nowym mistrzem Belgii został zespół Beerschot AC.

Tabela końcowa

Baraże o utrzymanie

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1927 w Europie
1927 w piłce nożnej
1928 w Belgii
1928 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii